Субботинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Субботинское сельское поселение — входит в Шушенский район

Курганская область 
 Субботинское сельское поселение — входит в Сафакулевский район